Мишаково — название населённых пунктов:

Россия 
 Мишаково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Мишаково — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Мишаково — деревня в Прилузском районе Коми.
 Мишаково — деревня в Новоржевском районе Псковской области.